

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Baln“ beginnt.

Baln 



Balne 
 Balner, Michal (* 1982), tschechischer Stabhochspringer

Balnu 
 Balnuweit, Erik (* 1988), deutscher Leichtathlet